Nashua puede referirse a:

 Nashaway, una tribu de nativos americanos que vivían en Nueva Inglaterra en el siglo XVII.

Lugares 
En Australia:
 Nashua (Nueva Gales del Sur)

En Estados Unidos:
 Nashua (Nuevo Hampshire)
 El río Nashua en Massachusetts y Nuevo Hampshire.
 Nashua (Iowa)
 Nashua (Montana)
 Nashua (Minnesota)

Otros usos 
 Nashua Corporation, una compañía estadounidense fundada en Nashua, Nuevo Hampshire.
 Nashua Dolphins, un quipo sudafricano de cricket.